Янега:

 Янега — посёлок в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Янега — река в России, протекает по Лодейнопольскому району Ленинградской области.